Sussex – historyczne hrabstwo w Anglii
 Sussex – średniowieczne królestwo w Anglii

Miejscowości w USA:
 Sussex – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Sussex – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) – w stanie Delaware
 hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Sussex (ang. Sussex County) – w stanie Wirginia

Inne:
 Sussex – rasa kur
 Sussex Spaniel – rasa psa